Василий Воронов:
 Воронов, Василий Афанасьевич (род. 1948) — русский советский писатель и журналист.
 Воронов, Василий Иванович  (1872—?) — крестьянин, член IV Государственной думы от Тверской губернии.